LTI — Lingua Tertii Imperii: Notizbuch eines Philologen () — книга немецкого писателя, филолога-романиста Виктора Клемперера, вышедшая в 1947 году. Книга состоит из 36 глав и посвящена языку национал-социалистов, особенностям словоупотребления и фразеологии в нацистской Германии.

Клемперер писал книгу в 1945—1946 годах, основываясь на своих дневниковых заметках, сделанных во время пребывания в еврейском гетто. Наблюдая за тем, какие слова и обороты употребляются в средствах массовой информации и объявлениях, он следил за тем, как меняются языковые привычки в обществе, как язык влияет на массовое сознание. Этот феномен получил латинское название Lingua Tertii Imperii, то есть «язык Третьего рейха». Сокращение LTI в названии уже является пародией на этот новояз: в Германии в период национал-социализма были очень употребительны сокращения типа BDM (Bund Deutscher Mädel), HJ (Hitlerjugend), DJ (Deutsches Jungvolk) и т. д.

В 2003 году по мотивам LTI вышел немецко-французский документальный фильм «Язык не врёт» (, ).

См. также 
 Язык нацистской Германии
  («Шоу Дмитрия Губина - ГубинONAir» 10 марта 2023, — фрагмент с временной отметки 1:00:01).

Литература 

 Dolf Sternberger, Gerhard Storz, Wilhelm Emanuel Süskind: Aus dem Wörterbuch des Unmenschen. Ullstein, München 1989, ISBN 3-548-34335-X
 Frank O. Hrachowy: Stählerne Romantik. Automobilrennfahrer und nationalsozialistische Moderne. BoD, Norderstedt 2008, ISBN 978-3-8370-1249-1
 Kristine Fischer-Hupe: Victor Klemperers LTI — Notizbuch eines Philologen. Ein Kommentar. Georg Olms Verlag — Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, Hildesheim 2001, ISBN 3-487-11484-4

 на русском языке

 Алтунян А. Г. Виктор Клемперер — солдат культурного фронта. Рецензия на В. Клемперер. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. Пер. с нем. А. Б. Григорьева. М.: Прогресс-Традиция, 1998. 384 с.; ISBN 5-89493-016-2. (V.Klemperer. LTI. Notizbuch eines Philologen. Berlin, 1947) // Русский журнал, 28.05.199
 Дубин Б. В. Уроки языка. (Рец. на кн.: Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха) // Новое литературное обозрение. — 1999. — № 36. — С. 352—356.

Ссылки 
 LTI-Lexikon

Язык нацистской Германии